Alexandre Falguière – pittore e scultore francese
Falguière – stazione della metropolitana di Parigi